Un timbre préoblitéré est un timbre-poste surchargé d'une marque équivalant à une oblitération. 

 

Le Canada a émis des timbres préoblitérés à partir de 1889.

Oblitérations par barres 

Les premières émissions étaient réduites à des oblitérations composées de barres horizontales sans indications géographiques.

Mentions géographiques explicites 

 

Puis à partir de 1893, on a vu apparaitre des mentions de villes, accompagnées de code de province.

Liste des villes ayant émis de tels timbres :
Alberta : Calgary, Edmonton, Lethbridge, Red Deer
Colombie-Britannique : New Westminster, Vancouver, Victoria
Manitoba : Brandon, Winnipeg
Nouveau-Brunswick : Fredericton, Moncton, St John
Nouvelle-Écosse : Halifax, Sydney, Truro
Québec : Montréal, Québec, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke ;
Ontario : Brantford, Bridgeburg (actuellement rattaché à Fort Erié), Brockville, Browns Nurseries (maintenant Welland), Carleton Place, Chatham (maintenant intégrée à Chatham-Kent), Galt (annexée à Cambridge), Guelph, Hamilton, Kingston, Kitchener, Lindsay, London, Niagara Falls, Oshawa, Ottawa, Owen Sound, Paris, Perth, Peterborough, Saint Thomas, Toronto, Walkerville, Welland, Weston, Windsor, Woodstock
Saskatchewan : Estevan, Moose Jaw, North Battleford, Regina, Saskatoon

On trouve généralement plusieurs types d'oblitérations dans un même bureau. Par exemple, on relève 12 types pour la ville de Toronto.

La figure ci-contre en montre deux exemples (en fait la différence tient à un guillochis qui se superpose à deux lignes horizontales).

Oblitération par code de bureau 

 

À partir de 1928, un code identifiant un bureau a remplacé les mentions géographiques. On trouve deux types de code : une lettre suivie de 3 chiffres, quatre chiffres.

Liste des codes utilisés :

Le code 3070 est une erreur, pour 3470, London (Ontario).

Collectionner les préoblitérés canadiens 

La collection de timbres préoblitérés du Canada offre de multiples combinaisons tout en restant de taille raisonnable (environ 10 000 timbres).

Les axes de collection sont les suivants :
 Villes ayant émis de tels timbres,
 Différents types d'oblitération dans chaque catégorie (il y a par exemple 25 sortes d'oblitérations de type barres, et dans chaque ville on peut trouver plusieurs types d'oblitération).
 Chaque oblitération a pu être utilisée sur différents types de timbres (et différentes valeurs dans chaque type)
 On rencontre des variétés dans la réalisation de la préoblitération (oblitération inversée, doublée ou déplacée).
 On trouve enfin des variétés sur le timbres et sur les oblitérations.

Les cotes sont souvent « raisonnables » (depuis 25 cent de dollar canadien, de nombreuses valeurs de quelques dizaines de dollars, avec un très petit nombre autour de 1000 dollars).

Voir aussi 

Timbre préoblitéré
Histoire philatélique et postale du Canada

Notes et références

Liens externes 

The Admiral Stamps of Canada / Precancels (sur le site de la Société royale de philatélie du Canada)

Histoire postale du Canada
Preoblitéré
Canada